grote heideglimmer
 kleine heideglimmer
 oostelijke heideglimmer